Хоккейная команда «Беэр-Шева»— команда по хоккею с шайбой из Беэр-Шевы. Основана в 2016 году. Выступает во второй по силе лиги израильского хоккея Лиге Леумит (Национальная лига).

История 
В 2016 году, на базе клубов «Тартлес» и ХК Бат-Ям, была создана новая команда «ХК Беэр-Шева». Команда была включена в Лигу Леумит.
В команде выступают воспитанник команды Крылья Советов Москва Лев Генин, в 90-е годы защищавший цвета сборной Израиля на чемпионатах мира и воспитанник латышского хоккея Сергей Сенин, который выступал за сборную Латвии.

Статистика выступлений команды ХК Беэр-Шева в Чемпионате Израиля

Результаты выступления команды ХК Беэр-Шева 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Л — лига

2017 
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта результатов матчей сыгранных на первом этапе).

2018

Текущий состав 
 Верно на 29 ноября 2020 года

См. также

Примечания 

Хоккейные клубы Израиля
Хоккей